Ten artykuł przedstawia listę epizodycznych postaci animowanego serialu dla dorosłych Miasteczko South Park.

Przedmioty ożywione

Pan Cylinder 
Pan Cylinder – pacynka Pana Garrisona posiadająca własną osobowość. W różnych tłumaczeniach znany jest również jako: Pan Kapelusz, Pan Czapa, Pan Wtyczka (ang. Mr. Hat). Pan Cylinder początkowo wydawał się być po prostu zwykłą pacynką używaną przez nauczyciela Herberta Garrisona jako pomoc nauczycielska, ale po krótkim czasie wydało się być oczywiste, że Cylinder nie jest zwykłą lalką.

Posiada własną osobowość i zdarza się, że wykonuje czynności, których wykonanie przez lalkę nie jest możliwe oraz nie jest całkowicie jasne do wytłumaczenia, jak np. w „Weight Gain 4000” jest wściekły na Kathy Lee Gifford za talent show i przekonuje Garrisona, aby ją zabić, czy w „Cherokee Hair Tampons” Cylinder podczas pisania romansu wykonuje fellatio Garrisonowi, lub w „Brown Noise - World Wide Recorder Concert” w drodze do Arkansas bije się z Panem Mackeyem, a w odcinku „Chef Goes Nanners” jest członkiem Ku Klux Klanu.

Gdy w „Summer Sucks” Pan Cylinder znika, a Garrison myśli, że ukradł go któryś z uczniów. Po pewnym czasie, gdy nie może znieść rozłąki z pacynką, udaje się do psychiatry. Uważa, że Cylinder od niego odszedł po porannej kłótni. Psychiatra sugeruje, iż pacynka jest jego ukrytą gejowską stroną, lecz Herbert temu zaprzecza. Pod koniec odcinka okazuje się, że Pan Cylinder został zgubiony w saunie, a gdy dosiada się do niego jakiś mężczyzna pacynka sama porusza oczami. Nie mogąc znieść braku kukiełki Garrison znajduje sobie nową lalkę: Pana Gałązkę. Jak wiele autonomii jest w pacynce oraz jak Kapelusz i Pan Garrison różnią się od siebie nawzajem przekonujemy się w odcinku „Chef Aid”. Zostaje przeprowadzony zamach na Pana Gałązkę, którego ktoś wrzuca do garnka z wrzącą wodą. Ze zdjęć z monitoringu Garrison odkrywa, że był to Pan Cylinder, którego odnajduje w swojej szafie - kolejny dowód na to, iż pacynka jest samodzielna, bo sama się przemieszcza. W afekcie wyrzuca go z domu. Garrison za swoje wygłupy zostaje aresztowany, a z pomocą przybywa mu Pan Kapelusz, który prowadząc samochód wyburza ścianę więzienia i ratuje Chefa i Garrisona. (Zdziwiony Chef mówi: „Jak on do licha dosięgnął pedał gazu?”). Po krótkiej rozmowie z Panem Patykiem Pan Herbert postanawia wrócić do Pana Cylindra, którego zresztą kocha.

Gdy Garrison przyznaje się do swojej orientacji i zostaje nauczycielem przedszkola, nadal naucza dzieci za pomocą pacynki na swojej prawej dłoni. Pan Cylinder ostatni raz występuje w odcinku „The Death Camp of Tolerance”, w którym zostaje trwale porzucony, gdy Garrison powraca na stanowisko nauczyciela czwartych klas. Jego miejsce zajmuje nowy asystent, Pan Niewolnik.

Pan Gałązka 
Pan Gałązka – pacynka Herberta Garrisona zastępująca przez kilka odcinków Pana Cylindra, która również posiada własną osobowość. Czasami nazwany jako Pan Patyk (ang. Mr. Twig).

Pan Garrison tymczasowo zastępuje Pana Cylindra Panem Gałązką w epizodzie „Summer Sucks”. Składał się on z małej gałązki, która miała na sobie fioletowy shirt z różowym trójkątem po lewej stronie. Jego głos był identyczny jak Pana Cylindra, lecz w końcowej scenie w „Chef Aid” przemawiał z francuskim akcentem. Pan Gałązka nie był dobrze przyjmowany przez dzieci, które wielokrotnie pytały o powrót Cylindra i sugerowały, że Pan Gałązka jest do dupy (ang. suck ass). Ostatecznie Pan Cylinder powrócił w „Chef Aid” po zamachu na Patyka. Chociaż Garrison zapewniał go, że byłby lepszym wyborem niż Pan Czapa, zrozumiał jaką ma podjąć decyzję po tym jak Gałązka uświadomił mu jak ważne jest uczucie do drugiej osoby. Pan Garison podziękował mu za znajomość, zapewnił, że go nigdy nie zapomni, po czym wyrzucił go za siebie i powrócił do Pana Cylindra.

Mr. Hankey 
Mr. Hankey - postać z animowanego serialu South Park. Mr. Hankey przedstawiony jest jako ludzkie odchody. Znany również jako Mr. Hankey the Christmas Poo, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy Pan Chusteczka Świąteczny Kał.

Po raz pierwszy pojawił się w pierwszej serii w 9. odcinku „Mr. Hankey, the Christmas Poo”. Jego zadaniem jest dostarczanie świątecznych prezentów dzieciom, które jedzą dużo błonnika. Jest on szczególnie bliski Kyle'owi. Zjawia się zawsze podczas żydowskiej Chanuki.

Bardzo często powtarza Howdy-ho, co jest powitaniem i jednocześnie pozdrowieniem. Na głowie nosi czerwoną czapkę Mikołaja. Ze względu na jego stan fizyczny, może przebywać jedynie w kanalizacji, a na powierzchni jedynie w okresie Bożego Narodzenia, gdy jest zimno - gdy powierzchnia ziemi jest sucha może wyschnąć i umrzeć. Gdy się pojawia, większość osób nie wierzy w jego postać, z wyjątkiem Kyla i Chefa. Gdy Mr. Hankey ratuje święta, mieszkańcy South Park zaczynają traktować go poważnie.

W późniejszych sezonach poznajemy jego dalsze losy, a także jego rodzinę (Autumn - żona alkoholiczka oraz troje dzieci Kornwalis, Brysztynka i Saymon).

Ręcznik 
Ręcznik (właśc. RG-400 Smart Towel), stworzony przez Tynacorp. Nie są znane szczegóły jego powstania, wiadomo, że miał być bronią obcych w opanowaniu świata. Często przypomina obywatelom South Parku o higienie osobistej: „Nie zapomnijcie ręcznika” (ang. Don’t forget to bring a towel), zazwyczaj gdy którykolwiek z bohaterów wspomina o kąpieli bądź innej czynności związanej z wodą.

Jego ulubionym zajęciem jest palenie skrętów z marihuany. Często proponuje je innym: „Chcecie się sztachnąć?” (ang. You wanna get high?). Jest autorem powieści Milion małych nitek, która jest parodią kontrowersyjnego pamiętnika Jamesa Freya A Million Little Pieces omawianej w The Oprah Winfrey Show po tym jak odkryto, że została częściowo wymyślona.

Kanadyjczycy

Terrance i Phillip 
Terrance i Phillip - para fikcyjnych postaci amerykańskiego serialu animowanego South Park.

Komediowy duet tworzą:
 Terrance Henry Stoot - urodził się w Toronto. Ma czarne włosy i nosi czerwoną koszulkę z literą T
 Phillip Niles Argyle - urodził się w Montrealu. Jest blondynem i ma niebieską koszulkę z literą P

W South Park Terrance i Phillip są gwiazdami popularnego kanadyjskiego programu dla dzieci. Show pełni w serialu dwuznaczną rolę - animowani rodzice postrzegają gagi Terrence’a i Phillipa w złym świetle, większość rodziców podobnie postrzega rzeczywisty serial. Ich ulubiona czynność to puszczanie bąków i naśmiewanie się z ludzi. Terrence i Phillip mają ciężki akcent, słyszący ich Amerykanie ironicznie upodabniają wymowę do brytyjskiej.

W filmie pełnometrażowym Miasteczko South Park film w ich reżyserii „Płonące dupy” jest pełen wulgaryzmów i sprośności, przez co obaj komicy zostali oskarżeni o demoralizację młodzieży przez rząd USA, a całą sprawę nakręciła mama Kyle’a - Sheila. Mają zostać straceni na krześle elektrycznym. Kyle i jego kumple są przeciwko zabiciu dwóch osób z powodu nakręcenia zwykłej komedii. Zostają uwolnieni dzięki ich pomocy, jednak mama Kyle’a zastrzeliła ich obu. Wtedy Szatan ma powód by zawładnąć światem. Jednak dzięki pomocy Kenny’ego wszystko powraca do normy, a Terrance i Phillip zmartwychwstają.

Terrance spotykał się kiedyś z Céline Dion, z którą ma córkę Sally. W dubbingu kanału Wizja Jeden, który wyświetlał serial w Polsce, obaj bohaterowie nazywają się Terrance i Piter.

Katherine i Katie 
Katherine i Katie (bardziej znane jako Siostry Queef) - para fikcyjnych postaci z serialu South Park.

Po raz pierwszy pojawiają się dopiero w 13. sezonie w odcinku „Eat, Pray, Queef”. Dwie kobiety siostry Queef tworzą duet komików, których program jest emitowany na kanale The Canada Channel zastępując program Terrence'a i Phillipa. Ich żarty w przeciwieństwie do puszczania bąków przez Terrence'a i Phillipa, to puszczanie gazów z piczy, czyli waginalna emisja gazów. Żarty te przez większość mężczyzn uważane są za odrażające.

Terrence i Phillip są bardzo niezadowoleni z konkurencji jaką przedstawiły im panie w swoim programie i przybywają do nich, aby je zabić, lecz się w nich zakochują. Pod koniec odcinka, w którym się pojawiają siostry, następuje podwójny ślub - Terrence'a z Katie oraz Phillipa z Katherine.

Scott 
Scott - fikcyjna postać z serialu animowanego dla dorosłych South Park.

Po raz pierwszy wystąpił w 1-szym odcinku drugiej serii „Terrance & Phillip: In Not Without My Anus”. Scott, nazywany często jest jako Kutas (ang. Scott the Dick). Jest kanadyjskim prawnikiem oraz zagorzałym przeciwnikiem Terrence'a i Phillipa, których wręcz nienawidzi, za prezentowanie przez nich toaletowego humoru. Aby się ich pozbyć postanawia współpracować z Saddamem Husajnem, który po krótkim czasie opanowuje Kanadę. Jednak Terrence'owi i Phillipowi udaje się opanować sytuację i dzięki nim wszystko powraca do normy. W odcinku „It's Christmas In Canada” Scott nazywany jest przez wszystkich Kanadyjczyków jako Dick. Tutaj znowu nieświadomie pomógł Saddama, który zostaje przez oszustwo nowym premierem Kanady.

Brzydki Bob 
Brzydki Bob – kolega Terrance'a i Phillipa. Kanadyjczyk. Mimo iż dla przeciętnego odbiorcy wygląda tak samo, jak przedstawieni w serii obywatele Kanady, uważany jest przez nich za najbrzydszego mieszkańca. Dzięki poradom Terrance'a i Phillipa, czyli nieustannym noszeniu papierowej torby na głowie, udało mu się nawiązać romans z Céline Dion.

Bogowie 
Przywódcy wyznań religijnych w serialu zostali przedstawieni jako współpracujący ze sobą Super Best Friends (pol. Super Najlepsi Przyjaciele).

Jezus 
Jezus – pojawia się w niektórych odcinkach animowanego serialu South Park.

Jezus w kreskówce posiada swój własny program zatytułowany Jezus i Kumple. Jest to talk-show, do którego mogą dzwonić ludzie i zadawać różne trudne pytania. Na niektóre Jezus unika odpowiedzi.

Postać animowanego Jezusa twórcy South Park, Trey Parker i Matt Stone zaprezentowali jeszcze przed powstaniem serialu w dwóch epizodach The Spirit of a Christmas: Jesus and Frosty i Jesus and Santa.

Jezus jest członkiem „Super Best Friends"- grupy zrzeszającej wszystkich proroków znanych religii.

We właściwym South Park Jezus pojawia się w ósmym odcinku pierwszej serii Damien, w którym to odcinku musi stoczyć bokserski pojedynek z Szatanem w którym Szatan podkłada się by wygrać w zakładach bukmacherskich.

Jezus mieszka w jednym z domów South Park. Nie odznacza się większymi zdolnościami. Jego „cuda” polegają na ogół na iluzji. Poza tym przeklina i nie żyje w celibacie (nie zaprzeczył, że odbywał stosunki z matką Cartmana). Jedyne co potrafi to zmartwychwstać. Pojawia się jako dosyć istotna postać w niektórych odcinkach, a w innych można go spotkać w tłumie. W filmie pełnometrażowym występuje przez moment wśród maszerujących żołnierzy.

Mahomet 
Mahomet - prorok i twórca islamu. W serialu posiada moc panowania nad ogniem. W 201 odcinku jego postać została ocenzurowana, było to nawiązanie do kontrowersyjnych publikacji duńskiego dziennika „Jyllands-Posten” z 2005 r., przedstawiających karykatury Mahometa. Warto zauważyć, że we wcześniejszych odcinkach jego postać była ukazana bez cenzury.

Budda 
Budda - założyciel buddyzmu, posiada moc niewidzialności. W serialu ukazywany jest jak wciąga kokainę.

Kryszna 
Kryszna - bóg hinduistyczny, religii wyznawanej głównie w Indiach. Nie wierzy w zło.

Lao Tse 
Lao Tse - chiński twórca taoizmu.

Joseph Smith 
Joseph Smith - założyciel i przywódca mormonizmu. Potrafi zamrażać swoim oddechem. W jednym z odcinków została przedstawiona kontrowersyjna wizja powstania religii.

Mojżesz 
Mojżesz - biblijny przywódca Żydów. W serialu przedstawiony jest jako ogromny złoty puchar.

Seamen 
Seamen - nie przedstawia żadnego z bogów. Posiada moc pływania pod wodą i rozmawiania z rybami. Pozostali członkowie Super Best Friends żartują sobie z niego, przekręcając jego imię na semen (co oznacza w języku polskim sperma).

Pozostali bohaterowie

Szatan 
Szatan – postać fikcyjna filmu animowanego South Park, głosu użycza mu Trey Parker. Rządzi całym piekłem i nienawidzi Boga.

Jest homoseksualistą. Jego kochankami byli Saddam Husajn (w filmie Miasteczko South Park) oraz Chris (w odcinkach 410 Do the Handicapped Go to Hell? i 411 Probably) i Kevin.

Jego syn, tytułowy bohater odcinka 108 Damien, ogłosił, że Szatan za niedługo przybędzie na ziemię i nastąpią lata cierpień.

Szatan jest wielkim, czerwonym stworem. Ma czarne włosy i żółte rogi. Nosi czarną spódniczkę z trupią czaszką. Z tyłu widać mu ogon. Jest wrażliwy, często był nieszczęśliwy przez Saddama Husajna, gdyż partner myślał tylko o seksie.

Święty Mikołaj 
Święty Mikołaj – pojawia się w odcinkach poświęconych świętom oraz w trylogii "Imaginationland". Lubi walczyć i często używa do tego kija do baseballa.

Bóg 
Bóg - w jednym z odcinków została ukazana jego postać.

Saddam Husajn 
Saddam Husajn – chłopak Szatana, dyktator z Iraku

Kyle Schwartz 
Kyle Schwartz – kuzyn Kyle’a z Connecticut, stereotypowy Żyd, ma ciężki oddech z powodu astmy oraz wadę wzroku, przez co nosi duże okulary

Głodny Marvin 
Głodny Marvin (ang. Starvin' Marvin) – Afrykańczyk z Etiopii. Chłopcy zachęceni możliwością otrzymania sportowego zegarka, w zamian za finansowe wsparcie głodujących Afrykańczyków, przekazali pieniądze na cele charytatywne. Okazało się, że zamiast zegarka przysłano im przez pomyłkę dziecko.

Rodzynki 
Rodzynki (ang. Raisins) – dziewczyny pracujące w barze szybkiej obsługi.Są one parodią kobiet pracujących w sieci amerykańskich restauracji z fast foodem hooters.

Skeeter 
Skeeter – barman i właściciel baru Skeeter's bar and cocktailes.

Darryl Weathers 
Darryl Weathers - mężczyzna, który krzyczy „zabrali mu pracę” (ang.They took our jobs).

Carl Denkins 
Carl Denkins – farmer, występuje w stroju kowboja w odcinkach poświęconych życiu na wsi

Kadłubek 
Kadłubek (аng. Halfy) – mieszkaniec South Park, kaleka bez nóg

Pan Dirp 
Pan Dirp  - pomocnik Chefa, po jego śmierci prowadzi stołówkę

Barman 
Barman – pracownik baru, wcześniej pracował jako bukmacher

Bileter 
Sprzedawca biletów – pracownik kasy biletowej w kinie.

Nellie i Thomas McElroy 
Nellie i Thomas McElroy – rodzice Chefa

Rodzina Cartmanów 
Rodzina Cartmanów - babcia Cartman (umiera w odcinku „Cartmanland”), dziadek Cartman, wujek Stinky, ciocia Lisa, kuzyn Fred, kuzynka Alexandra, Gruby Bob, babcia Florence, wujek Howard, kuzyn Elvin i pies Jimmy

Cleo 
Cleo - nieżyjąca babcia Kyla

Flo 
Ciotka Flo – ciotka Stana, chora na parkinsona, została zabita przez złotą rybkę

Scott Tenorman 
Scott Tenorman – rudy sąsiad Erica. Cartman go nienawidzi za to, że często go upokarzał. W odwecie Cartman postanowił zabić jego rodziców, których zwłoki przerobił na sos chilli. Podał go Scottowi na obiad, po czym oświadczył, że odwdzięczył się za wszystkie swoje upokorzenia.

W 201. odcinku serialu okazuje się, że ojciec Scotta, zawodnik drużyny Denver Broncos - Jack Tonerman, był również biologicznym ojcem Erica Cartmana, a Scott jest jego przyrodnim bratem. Cartman ubolewa, że jest w połowie rudzielcem, których przecież nie znosi.

Skyler Moles 
Skyler Moles – były chłopak Shelley, członek zespołu Timmy i Władcy Podziemia

Michael Jefferson 
Michael Jefferson – sąsiad, parodia Michaela Jacksona

Blanket Jefferson 
Blanket – syn Jeffersona. Parodia syna Michaela Jacksona Prince’a Michaela II „Blanketa” Jacksona.

Wódz Rącza Woda 
Wódz Rącza Woda – Indianin, rdzenny Amerykanin

Stara Freda 
Stara Freda – prostytutka. Oprócz prostytucji trudni się m.in. zarażaniem opryszczką.

Tom Pusslicker 
Tom Pusslicker – reporter i prezenter Kanału 4

Karzeł w bikini 
Karzeł w bikini(ang.Midget in a bikini) – reporter. Pojawia się po,aby zrelacjonować bieżące wydarzenia. Często obwieszczany frazą "A teraz z głębszym wyjaśnieniem o to karzeł w bikini"

Zwierzęta

Sparky 
Sparky – pies Stana.

Po raz pierwszy pojawia się w odcinku „Big Gay Al's Big Gay Boat Ride”, gdzie wydaje się, że jest on gejem. Stan stara się zmienić jego orientację, przez co pies ucieka. Gdy Stan zrozumiał, że jednak psia orientacja nic właściwie nie zmienia, postanowił go odszukać.

Sparky również występuje w wielu innych odcinkach. Można go zobaczyć w odcinku „Elephant Makes Love Pig” - gdy siedzi obok domu, „Spookyfish” - gdy wykopuje ciała zmarłych z ogródka, „Proper Condom Use” podczas dojenia go, „Good Times With Weapons” - gdy chłopcy wycinają z niego sierść w celu ukrycia Buttersa, czy w „Raisins” - Stan pokazuje swoje zdjęcie z psem.

"Głosu" użyczył mu George Clooney po tym, jak prosił o jakąkolwiek możliwość bycia w South Parku.

Kitty 
Kitty – kotka Cartmana. Jest to krótkiej sierści kot, maści szarej.

W serialu występuje od pierwszego odcinka. Jest samicą, chociaż Eric czasami nazywa ją „Pan Kitty”. Kitty zawsze wiernie czeka przy spożywanych przez Cartmanów posiłkach, upominając się o jedzenie dla siebie, lecz Cartman zawsze w odpowiedzi opryskliwie krzyczy: „Nie, Kitty, to moje jedzenie! Nie, Kitty, brzydka kicia!”.

Kitty odgrywa ważną rolę w odcinku „Cat Orgy” - kiedy ma ruję. Sprowadza do domu wiele kotów i odbywa się kocia orgia. Po tym epizodzie, Kitty pojawia się tylko jako punkt odniesienia. W odcinku „The Death of Eric Cartman” mieści się ona na liście tych, których Cartman musi przeprosić (gdy myślał, że nie żyje), a w odcinku „Cartman Sucks” Eric używa kału kota i rozmazuje go na twarzy Buttersa. W odcinku „Major Boobage” Kitty pojawia się po raz pierwszy od trzeciego sezonu, kiedy Eric chroni ją przed hyclem, gdyż zakazano trzymania kotów, ze względu na dzieci wykorzystujące ich mocz, do produkcji substancji psychotropowych.

Fluffy 
Fluffy – świnia Cartmana.

Świnia jest ulubionym zwierzątkiem Erica. Pierwszy raz pojawia się w odcinku „Elephant Makes Love Pig”, w którym Kyle, chce ją skrzyżować ze swoim słoniem. Chłopcy próbują upić słonia alkoholem i zmusić go do seksu ze świnią, aby urodziła małe słonioświnie. Fluffy doczekała się potomstwa, ale okazuje się, że małe świnki są krzyżówką trzody chlewnej i pana Garrisona.

Po raz drugi Fluffy pojawia się w odcinku „Cherokee Hair Tampons”, gdy Stan i Butters próbują się wkraść do pokoju Cartmana, aby ukraść mu nerkę. Gdy Butters nadeptuje, na ogon śpiącej w korytarzu świni, ta zaczyna głośno ryczeć, ale senny Cartman wstaje z łóżka, idzie do niej, uderza kilka razy kijem, krzycząc: „Zamknij się, Fluffy!” i wraca, nie zauważając dzieci.

Lemmiwinks 
Lemmiwinks - myszoskoczek. W odcinku "The Death Camp of Tolerance" został zamknięty w odbycie Pana Niewolnika. Aby się wydostać musiał przejść przez wiele prób. Po przejściu ich został ogłoszony Królem Gryzoni (ang.Gerbil King)

Szczekuś i Mruczuś 
Szczekuś i Mruczuś – zwierzaki T&P

Miasteczko South Park
Miasteczko South Park